Bramfield (Hertfordshire), een plaats in het Engelse graafschap Hertfordshire
Bramfield (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk